Counterparts (Rush) (1993), een muziekalbum van Rush
 Counterparts (muziekgroep), een Amerikaanse a-capellagroep
 Counterparts (Canadese band), een Canadese hardcore punkband
 Counterparts (Braziliaanse band), een Braziliaanse heavymetalband